Домоде́довский район — упразднённая административно-территориальная единица (район) в Московской области РСФСР и современной России (1969—2011).

Образован в 1969 году. Упразднён в 2006 году как муниципальное образование (став городским округом Домодедово). В 2011 году Домодедовский район прекратил существование и как административно-территориальная единица области (став городом областного подчинения Домодедово с административной территорией).

Административный центр был в городе Домодедово.

География 
Площадь территории района к 2004 году составляла 801 км².

Граничил на севере с Ленинским районом, на западе с Подольским и Чеховским, на востоке с Раменским и на юге с Ступинским районами Московской области.

История 
12 марта 1947 года рабочий посёлок Домодедово Подольского района был преобразован в город районного подчинения, а 27 апреля 1969 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из части Подольского района был образован Домодедовский район с центром в Домодедове, который был наделён статусом города областного подчинения и не включён в район.

В состав Домодедовского района первоначально вошли рабочий посёлок Востряково, дачные посёлки Барыбино и Белые Столбы, сельсоветы Вельяминовский, Колычёвский, Константиновский, Краснопутьский, Лобановский, Одинцовский, Растуновский, Угрюмовский и Ямской.

В 1989 г. главой района стал Ковалевский Леонид Павлович.

3 февраля 1994 года сельсоветы были преобразованы в сельские округа.

К 2001 году город Домодедово был лишён статуса города областного подчинения и включён в состав района.

12 января 2005 года был принят закон, согласно которому к 1 января 2006 года муниципальное образование Домодедовский район было упразднено и преобразовано в муниципальное образование городской округ Домодедово.

К 1 января 2007 года было упразднено деление Домодедовского района на сельские округа.

Из учётных данных административно-территориальных единиц Московской области Домодедовский район был исключён в мае 2011 года.

Население

Территориальное устройство 
Домодедовский район к 2004 году включал 1 город районного подчинения, 3 посёлка городского типа и 9 сельских округов:

В 2004 году все три пгт (Барыбино, Белые Столбы и Востряково) были упразднены и включены в черту города Домодедово.

Населённые пункты 
К началу 2004 года в состав района входило 154 населённых пункта, в том числе 1 город, 3 пгт и 150 сельских населённых пунктов.
											
									
В 2004 году в Домодедовском районе были объединены следующие населённые пункты: посёлок отделения совхоза «Заборье» был включён в состав деревни Заборье, посёлок Стройгород — в состав деревни Ярлыково. 19 июля 2004 года постановлением Губернатора Московской области рабочий посёлок Востряково был присоединён к городу Домодедово Московской области, а дачный посёлок Барыбино — к дачному посёлку Белые Столбы. А уже 17 сентября 2004 года дачный посёлок Белые Столбы был также присоединён к городу Домодедово.

20 декабря 2004 года посёлок Дорожно-ремонтного пункта-4 был переименован в посёлок Рождественское, а затем преобразован в деревню Рождественское.

24 июня 2005 года посёлок совхоза «Красный Путь» был переименован в посёлок Красный Путь. 30 декабря 2005 года посёлок Красный Путь был преобразован в село.

14 марта 2007 году в состав города Домодедово были включены деревни Заборье, Меткино, Рождественское и Умшары, а также село Шебанцево Домодедовского района.

11 марта 2009 года в состав города Домодедово была включена деревня Скрипино-2 Домодедовского района; в состав села Растуново был включён посёлок Агрогород Домодедовского района; в состав деревни Одинцово был включён посёлок Ильинское Лесничество Домодедовского района

7 апреля 2010 года в состав города Домодедово был включён посёлок подстанции Пахра Домодедовского района.

7 июля 2011 года деревня Долматово была преобразована в село.

К моменту упразднения Домодедовского района как административно-территориальной единицы области в первой половине 2011 года в его состав входило 140 населённых пунктов, в том числе 1 город и 139 сельских населённых пунктов.

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания

Ссылки 
 Устав Домодедовского района Московской области

Домодедовский район
Муниципальные районы, упразднённые в 2005 году